Весин — русская фамилия.

Известные носители 
 Весин, Леонид Павлович (1850—1895) — русский писатель, автор труда по истории учебников географии (1876).
 Весин, Сергей Павлович (1841—?) — русский писатель, педагог, создатель «Сборника тем и планов для сочинений», который переиздавался 8 раз с 1875 по 1911 годы.